Бьянка Мария Висконти (, ,  — , ) — жена миланского герцога Франческо Сфорца.

Биография

Молодые годы 
Бьянка родилась в 1425 году недалеко от Борнаско. Она была внебрачной дочерью миланского герцога Филиппо Мария Висконти от Агнесы дель Майно. Когда Бьянке было 6 месяцев от роду, её с матерью отправили в замок в Аббиатеграссо. Герцог проводил там много времени, и твёрдый характер девочки произвёл на него сильное впечатление. В Абиатеграссо Бьянка получила гуманистическое образование, пользуясь всеми возможностями, которые давала богатая библиотека её отца. Как и Филиппо Мария, Бьянка любила охоту и лошадей.

Замужество 
В 1430 году, в шестилетнем возрасте, Бьянка была помолвлена с кондотьером Франческо Сфорца, который был старше её на 24 года. В следующем году контракт Сфорца с Миланским герцогством подходил к концу, и помолвка была способом привязать столь знаменитого воина к герцогству. Предлагалось богатое приданое, и Сфорца согласился. Контракт был подписан 23 февраля 1432 года в замке Порта Джовия — резиденции Висконти в Милане. Официальным представителем Бьянки Марии был её крёстный отец — Андреа Висконти.

В последующие военные годы, когда Сфорца неоднократно менял стороны, Филиппо Мария дважды пытался разорвать помолвку, но в итоге Висконти и Сфорца примирились, и брачный контракт остался в силе. 24 октября 1441 года Франческо Сфорца и Бьянка Мария Висконти вступили в брак в Аббатстве Сан-Сигизмондо в Кремоне.

Первые годы после замужества 
Боевые действия в Северной Италии продолжались, и Бьянка ездила вместе с мужем, который воевал то за Милан, то за Венецию. В 1442 году 17-летняя Бьянка неожиданно была назначена регентом Марки, и на этом посту не раз проявляла мастерство в управлении и дипломатии.

Когда в 1447 году умер Филиппо Мария Висконти, и в Милане начались беспорядки, то Франческо Сфорца и Бьянка Мария двинулись к Милану с 4.000 конницы и 2.000 пехоты. В условиях угрозы со стороны Венеции новообразованная Амброзианская республика предложила Франческо Сфорце звание генерал-капитана. Бьянка хотела, чтобы он отказался, но тот предпочёл принять предложение, и последующие три года провёл за завоеванием городов, отложившихся от Миланского герцогства после смерти Висконти.

Когда угроза со стороны Венеции была отведена, Бьянка Мария поселилась в замке Висконти в Павии с многочисленным двором. 24 февраля 1450 года в Милане произошла революция, свергшая республику, и горожане признали Франческо Сфорца новым герцогом.

Герцогиня Милана 
В первые годы правления Бьянка помогала мужу восстанавливать наследство своего отца. Франческо был вынужден заняться новой войной с Венецией, а оставшаяся в Милане Бьянка взяла на себя управление страной. В 1453 году именно Бьянка принимала в Павии Рене Анжуйского, уговаривая его прийти на помощь Сфорца.

Последние годы 
После Лодийского мира Бьянка стала заниматься не только дипломатией, но и общественной деятельностью. Когда в 1462 году Франческо Сфорца серьёзно заболел, то Бьянка стала фактическим соправителем герцогства; именно её деятельность удержала страну от развала.

В 1465 году умерла её мать, а на следующий год скончался её муж. Бьянка Мария быстро взяла власть в герцогстве свои руки, и срочно позвала домой своего старшего сына Галеаццо Мария Сфорца, воевавшего во Франции, чтобы сделать его герцогом. Авторитарный характер последнего привёл к трениям между ними, и ей пришлось покинуть Милан. Она поселилась в Кремоне, которая входила в её приданое.

Вопреки советам своих приближённых, она приняла участие в свадьбе Галеаццо, состоявшееся 9 мая 1468 года. Вскоре после этого она почувствовала себя больной. Всё лето она провела в постели, осенью её состояние ещё более ухудшилось, и 23 октября 1468 года Бьянка Мария Висконти скончалась. Она похоронена в Миланском кафедральном соборе рядом со своим мужем.

Семья и дети 
Бьянка родила своему мужу следующих детей:
 Галеаццо Мария (1444—1476), герцог Миланский с 1466 по 1476;
 Ипполита Мария (1445—1488), замужем за королём Неаполя Альфонсо II;
 Филиппо Мария (1448—1492), граф Корсики и Павии;
 Сфорца Мария (1449—1479), герцог Бари;
 Лодовико (1452—1508), герцог Бари с 1479, затем герцог Миланский с 1494 по 1508;
 Асканио Мария (1455—1505), епископ, затем кардинал;
 Елизавета Мария (1456—1472), замужем за Гильельмо VIII Палеологом, маркграфом Монферратским;
 Оттавиано Мария (1458—1477), граф Лугано.

Предки 

</center>

Примечания

Литература 
 

Бьянка Мария
Бьянка Мария
Похороненные в Миланском соборе
Герцогини Милана